Соревнования среди четвёрок без рулевого в лёгком весе по академической гребле среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 2 заезда, по итогам которых 2 лучшие команды в каждом из них прошли в финал A

Заезд 1

Заезд 2

Утешительный заезд 
По итогам утешительного заезда две лучшие команды прошли в финал A, остальные четыре прошли в финал B

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Академическая гребля на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)